Капчяместис (, ) — городок в Лаздзийском районе Алитусского уезда Литвы, на реке Балтая Анча. Административный центр Капчяместского староства. Население 478 человек (2021).

Расположен на юге страны, в 10-11 км от стыка границ Литвы, Белоруссии и Польши. По современной официальной литовской классификации относится к этнографическому району Дзукии.

Достопримечательности 
 Церковь Божьего Промысла (1824 г.);
 Могила Эмилии Пляттер.

Утраченные памятники 
 Синагога.

Галерея

Известные уроженцы и жители 
 Часловас Саснаускас (1867—1916) — литовский органист и композитор.

Литература 
 Kopciowo // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. — Tom IV (Kęs — Kutno), 1883. — S. 376 (польск.)

Ссылки 
 Капцёва на Radzima.org

Лаздийский район
Населённые пункты Литвы